Karma може значити:

Музика

Альбоми 

 Karma (альбом Таркана)
 Karma (альбом Delerium)
 Karma (альбом Kamelot)
 Karma (альбом Ріка Спрінгфілда)
 Karma (альбом Kazka)

Пісні 
 ‎Karma (сингл Ллойда Бенкса)
 ‎Karma (пісня Аліши Кіз)

Див. також
 Карма (значення)